Tomasz Polański (1822–1886) – duchowny greckokatolicki, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa.
 Tomasz Polański (ur. 1956) – polski literaturoznawca, hellenista.